pierścień – rodzaj biżuterii,
 pierścień – termin w mechanice,
 pierścień – element rozgrywki w grach z serii Sonic the Hedgehog,
 Pierścień – u grzybów kapeluszowych część osłony całkowitej znajdująca się na trzonie
 pierścień ciała – metamer;
 Pierścień − polski herb szlachecki z nobilitacji
 Pierścień – jezioro w miejscowości Tłokowo, w gminie Jeziorany
 Pierścień – powtórzenie na końcu strofy, akapitu lub całego utworu pierwszego wersu 

 matematyka
 pierścień – struktura algebraiczna o dwóch działaniach dwuargumentowych,
 pierścień zbiorów – struktura badana w teorii mnogości i stosowana w teorii miary,
 pierścień kołowy – zbiór punktów płaszczyzny;
 astronomia
 Pierścień – mgławica planetarna,
 pierścienie planetarne – rozproszone satelity niektórych planet;
chemia
 pierścień atomów – układ atomów połączonych w zamkniętą pętlę
 pierścień aromatyczny – rodzaj pierścienia atomów, cecha charakterystyczna węglowodorów aromatycznych
 pierścień skondensowany – układ pierścieni atomów
 literatura
 Pierścień – powieść science-fiction autorstwa Larry'ego Nivena